Тархановка:

 Тархановка — село в Рыбно-Слободском районе Татарстана.
 Тархановка — посёлок в Шатурском районе Московской области.
 Тархановка — река в Финляндии и России.